Biarritz, üdülőváros Dél-Franciaországban.
 Biarritz, falu és üdülőhely Uruguayban

Hasonló
 Biarritz étterem és kávézó – étterem Budapesten a Lipótvárosban.